Kingsley může být:

křestní jméno
 Kingsley Amis (1922–1995), anglický spisovatel
 Kingsley Benedict (1878–1951), americký herec
 Kingsley Coman (* 1996), francouzský fotbalista
 Kingsley Davis (1908–1997), americký sociolog
 Kingsley Madu (* 1995), nigerijský fotbalista

příjmení
 Ben Kingsley (* 1943), anglický herec
 Gershon Kingsley (1922–2019), americký hudební skladatel
 Charles Kingsley (1819–1875), anglický duchovní
 Mary Kingsley (1862–1900), anglická cestovatelka
 Sidney Kingsley (1906–1995), americký scenárista

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení